Phérécyde de Syros est un philosophe grec présocratique du 
 Phérécyde d'Athènes ou de Léros est un historien et mythographe grec du